Симеон або Симон († 107, Єрусалим) — апостол від 70, святитель Єрусалимський. Служив Єрусалимським єпископом, керував Церквою 40років і багато потрудився у проповіді Євангелія. Був родичем Господнім по плоті, сином Клеопи, який був молодшим братом Святого Йосипа Обручника.

Постраждав у 107 році в часи царювання імператора Траяна. За донесенням, св. Симеон, як нащадок царя Давида і як послідовник та родич Христа, після різних знущань був розіп'ятий поганами на хресті, у віці 120 років.

Дні пам'яті: 17 січня (4 січня за старим стилем) — 70 ап., 10 травня (27 квітня за старим стилем).

Джерело 
 Святий Симеон (апостол від 70)
 

Святі
Святі Ізраїлю
Святителі
Розіп'яті на хресті
Померли в Єрусалимі
Особи Нового Заповіту